Babeta může být:
 Babeta – ženské jméno
 Barbora–Babeta Dlauhowesky von Langendorf, řečená Biri (1842–1906) – šlechtična pohřbená v Noutonicích, k jejímuž osudu se vážou pověsti
 Babeta (moučník) – tradiční jemné pečivo s citronovou příchutí
 Škoda 973 známá jako Babeta, vojenský automobil

umění a kultura
 Babeta (píseň) – píseň Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra (vystupuje zde zmíněná Škoda Babeta)
 Babeta (princezna) – postava z pohádky Co takhle svatba, princi? ztvárněná Jarmilou Švehlovou
 Babeta jde do války – francouzská komedie z roku 1959
 Babeta Trefná – postava ze seriálu Ordinace v růžové zahradě ztvárněná Barborou Štěpánovou

odlišný pravopis
 Babetta – československý moped